Dubbelpunt (wiskunde), wiskundig begrip
 Dubbelepunt, leesteken
 Dubbelpunt (tijdschrift), een Vlaams tijdschrift